143-й Об’єднаний навчально-тренувальний центр  — військова частина у підпорядкуванні Командування Сил підтримки Збройних Сил України. 

Утворився восени 2020 року в результаті злиття 143-го центру розмінування (в/ч А2641) з 201-м навчальним центром (в/ч А1884).

Центр розмінування, який залишився у складі частини, єдиний в Україні, що призначений для підготовки спеціалістів з розмінування як для Збройних Сил, так і для інших силових структур України.

6 грудня 2021 року (в день святкування 30-річчя Збройних Сил України) за дорученням Президента України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала вручив Бойовий Прапор командиру військової частини — полковнику Родікову Володимиру Геннадійовичу.

Історія

Війна на сході України 

Сапери центру Олександр Мельничук, Сергій Бруска, Андрій Олійник з 18 до 24 серпня 2014 року встановлювали інженерні загородження на висоті «Савур-Могила». Андрія було поранено, проте побратими змогли доправити товариша до блокпоста Нацгвардії, подолавши 60-кілометрову відстань за шість ночей. Після трьох діб на блокпосту, сапери разом з іншими українськими військами виходили «гуманітарним коридором» під Іловайськом.

Структура 
 управління
 загін спеціальної підготовки
 загін підготовки кінологів та собак
 загін пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв
 загін оцінки відповідності та сертифікації
 загін водолазної підготовки
 медичний пункт центру

Командування

Командири 
 полковник Родіков Володимир Геннадійович (з 2014 по т.ч.)

Заступники 
 підполковник Маматов Ігор Володимирович — заступник командира частини з випробувань (в 2017)

Втрати 
 Підполковник Коваль Сергій Васильович — 26 березня 2021 року.

Примітки

Посилання 
 Центр розмінування Збройних Сил підсилює підрозділи АТО групами розмінування , 21 липня 2014
 ГЕРОЙСЬКІ БУДНІ КАМ'ЯНЕЦЬКИХ САПЕРІВ , 26 вересня 2014
 ОДИН РІК ІЗ ЧОТИРНАДЦЯТИ БОЙОВИХ , 28 серпня 2015
 Ярослав Тинченко, Війна Центру розмінування  // Український тиждень, 3 березня 2017
 Чергова група військових саперів отримала сертифікати фахівців-кінологів 
 

Військові навчальні формування України
Інженерні війська України
Військові формування у Кам'янець-Подільському
засновані в Україні 2001